Srebrna Góra (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Ząbkowicki
 Srebrna Góra (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Wągrowiecki, woiwodschap Groot-Polen